Љубица Јанковић може бити:

 Љубица Јанковић (1894—1974), српски етномузиколог
 Љубица Јанковић (рукометашица), српска рукометашица